Monoblepharidales är en ordning av svampar. Monoblepharidales ingår i klassen Monoblepharidomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Monoblepharidales

en:Monoblepharidales